Лигатне () — топоним Латвии:
 Лигатне — город, административный центр Лигатненского края.
 Лигатне —  приток Гауи.
 Лигатне —  железнодорожная станция на линии Рига — Лугажи.
 Лигатне —  историческое название населённого пункта Аугшлигатне в Лигатненском крае.